Rok Pajič, slovenski hokejist, * 26. september 1985, Jesenice.

Pajič je člansko kariero začel v sezoni 2000/02 v slovenski ligi pri klubu HK Kranjska Gora, od sezone 2002/03 pa igra v češki ligi za klube IHC Písek, HC Liberec, HC Jablonec, Berounští Medvědi, Mladá Boleslav in Slovan Ústečtí Lvi, kjer je igral od sezone 2007/08 in s katerim je v sezoni 2010/11 osvojil naslov prvaka v češki drugi ligi. Večji del sezon 2012/13 je bil član kluba SG Pontebba v italijanski ligi, konec januarja 2013 pa je prestopil v klub Val Pusteria Wolves. Pred sezono 2013/14 je prestopil v britanski klub Fife Flyers, v začetku decembra 2013 pa se je vrnil v Italijo na preizkus v EBEL klub HC Bolzano. Sredi januarja 2014 je prestopil v češkega prvoligaša České Budějovice.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, od tega štirih v elitni diviziji. 

Tudi njegov oče Murajca in stric Boris sta bila hokejista.

Pregled kariere 

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 5
| 0
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IHC Písek
| Češka ml. liga
| 02/03
|
| 26
| 7
| 1
| 8
|
| 31
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Liberec
| Češka ml. liga
| 02/03
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 25
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka ml. liga
| 03/04
|
| 45
| 17
| 14
| 31
| -16
| 62
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 29
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HC Liberec
| Češka ml. liga
| 04/05
|
| 37
| 19
| 22
| 41
| +22
| 94
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| -2
| 18
|-
| Češka liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Jablonec
| Češka 3. liga
| 04/05
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HC Liberec
| Češka ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 2
| 1
| 3
| +1
| 4
|-
| Češka liga
| 05/06
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berounští Medvědi
| Češka 2. liga
| 05/06
|
| 27
| 7
| 1
| 8
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vrchlabí
| Češka 3. liga
| 05/06
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 06/07
|
| 13
| 2
| 0
| 2
| 0
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berounští Medvědi
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 30
| 2
| 7
| 9
| -9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vrchlabí
| Češka 3. liga
| 06/07
|
| 6
| 3
| 6
| 9
|
| 2
|
| 11
| 8
| 5
| 13
|
| 18
|-
| HC Vrchlabí
| Češka 2. liga
| 07/08
|
| 31
| 11
| 16
| 27
| +7
| 8
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| -2
| 37
|-
| Slovan Ústečtí Lvi
| Češka liga
| 07/08
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mladá Boleslav
| Češka liga
| 08/09
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vrchlabí
| Češka 2. liga
| 08/09
|
| 37
| 13
| 13
| 26
| -4
| 18
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Slovan Ústečtí Lvi
| Češka 2. liga
| 09/10
|
| 40
| 16
| 13
| 29
|
| 28
|
| 17
| 10
| 10
| 20
|
| 10
|-
| Mladá Boleslav
| Češka liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovan Ústečtí Lvi
| Češka 2. liga
| 10/11
|
| 33
| 17
| 7
| 24
|
| 8
|
| 21
| 6
| 4
| 10
|
| 16
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Ústečtí Lvi
| Češka 2. liga
| 11/12
|
| 35
| 5
| 12
| 17
|
| 10
|
| 16
| 6
| 5
| 11
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 12/13
|
| 36
| 19
| 19
| 38
|
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Val Pusteria Wolves
| Italijanska liga
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 491
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | 323
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 434
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 185
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HC Berounští Medvědi
Hokejisti HC Liberec
Hokejisti HC Jablonec
Hokejisti HC Vrchlabí
Hokejisti HC Slovan Ústečtí Lvi
Hokejisti BK Mladá Boleslav
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HC Val Pusteria Wolves‎
Hokejisti Fife Flyers
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti HC České Budějovice
Jeseniški športniki